Molstow ist deutsche Name zweier Orte und eines Flusses in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Molstow, Kreis Greifenberg/Pommern; siehe Mołstowo (Brojce)
 Molstow, Kreis Regenwalde/Pommern; siehe Mołstowo (Resko)

 Molstow, Fluss zur Rega; siehe Mołstowa